Име Алера се може односити на :

 Алера (Горња Лоара), насеље и општина у централној Француској у региону Оверња, у департману Горња Лоара,
 Алера (Корез), насеље и општина у централној Француској у региону Лимузан, у департману Корез,
 Алера (Крез), насеље и општина у централној Француској у региону Лимузан, у департману Крез